Centro de Treinamento Edmílson Colatina Futebol Clube, afkorting voor oude naam van 'n Braziliaanse voetbalclub
 Chronische traumatische encefalopathie, neurologische aandoening
 Common Table Expression, databasejargon: verbijzondering van een SELECT-opdracht in SQL